El Pedregal es un municipio español de la provincia de Guadalajara, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Tiene una superficie de 23,2 km² con una población de 77 habitantes (2018) y una densidad de 3,36 hab/km².

Geografía 
Integrado en la comarca de Señorío de Molina-Alto Tajo, se sitúa a 168 kilómetros de la capital provincial. El término municipal está atravesado por la carretera nacional  entre los pK 87 y 91, siendo el último municipio que atraviesa antes de pasar a la provincia de Teruel. 

El relieve del municipio está formado por el Sistema Ibérico castellano, con zonas llanas y elevaciones dispersas entre las que discurren arroyos. La altitud oscila entre los 1380 metros (Collado del Raso), al sur, en Sierra Menera,  y los 1157 metros, en la ribera del arroyo del Collado de la Hoz. El pueblo se alza a 1193 metros sobre el nivel del mar.

Demografía

Personajes célebres 
 San Marciano José Filomeno López, mártir católico.

Enlaces externos  
 
Asociación de amigos de El Pedregal

Municipios de la provincia de Guadalajara
Localidades de la provincia de Guadalajara